Прову́лок Добролю́бова — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Добролюбова — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Луганськ.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Миколаїв.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Полтава.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Ужгород.
 Провулок Добролюбова — провулок у місті Херсон.
 Провулок Добролюбова — колишня назва Паризького провулку в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки